Пајонир има више значења:
 Пајонир (Флорида)
 Пајонир (Калифорнија)
 Пајонир (Ајова)
 Пајонир (Луизијана)
 Пајонир (Охајо)
 Пионир (компанија)